Игры в Группе E на чемпионате мира 1990 года проходили с 12 по 21 июня 1990 года. Группа состояла из сборных Бельгии, Испании, Республика Корея и Уругвая.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группы D. Команда, занявшая 2-е место, сыграла со первой командой Группы F, а команда, ставшая 3-й встретилась c победителем Группы A.

Таблица

Матчи

Бельгия — Республика Корея

Уругвай — Испания

Бельгия — Уругвай

Республика Корея — Испания

Бельгия — Испания

Республика Корея — Уругвай  

Е